Burroughs steht für:

 (21811) Burroughs, Asteroid
 Burroughs Corporation, US-amerikanischer Bürogerätehersteller
 Burroughs Medal, Auszeichnung für naturwissenschaftliche Autoren
 Burroughs (Louisiana), Stadt in den USA

Burroughs ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Burroughs, genannt Mouse Burroughs (1911–1950), US-amerikanischer Swing-Schlagzeuger
 Augusten Burroughs (* 1965), US-amerikanischer Schriftsteller
 Charles Burroughs (1876–1902), US-amerikanischer Sprinter
 Craig Burroughs (1942–2011), amerikanischer Unternehmer im Schienenverkehr
 Dallas Frederick Burroughs (1928–2020), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler, siehe Orson Bean
 Edgar Rice Burroughs (1875–1950), US-amerikanischer Schriftsteller (Tarzan)
 Jackie Burroughs (1939–2010), kanadische Schauspielerin und Tänzerin
 Jim Burroughs (* 1942), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent

 Jordan Burroughs (* 1988), US-amerikanischer Ringer
 Lorraine Burroughs (* 1981), britische Schauspielerin
 Margaret T. Burroughs (1915–2010), US-amerikanische Künstlerin und Museumsgründerin
 Nannie Helen Burroughs (1879–1961), US-amerikanische Pädagogin und Bürgerrechtlerin
 Sean Burroughs (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sherman Everett Burroughs (1870–1923), US-amerikanischer Politiker
 Silas Mainville Burroughs (1810–1860), US-amerikanischer Politiker
 Wilbur Burroughs (1884–1960), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:

 Burrows
 Burrowes
 Borough